Denne liste over fredede fortidsminder i Fredensborg Kommune viser alle fredede fortidsminder i Fredensborg Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Fredensborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fredensborg Kommune
Fredensborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments